Luynes est un nom propre qui peut désigner :

Toponymie

 Luynes (Indre-et-Loire), une commune française du département d’Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire.
 Canton de Luynes, canton français dont le chef-lieu est la commune ci-dessus.
 Luynes (Bouches-du-Rhône), un quartier de la commune française d'Aix-en-Provence dans le département des Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Hydronymie 
 Luynes (rivière), une rivière du département des Bouches-du-Rhône, affluent de l'Arc.

Titre 
 Duc de Luynes, titre porté par la branche aînée de la famille d'Albert.